Pandóra (Pandora), női keresztnevek
Mitológia
 Pandóra, Héphaisztosz és Athéné teremtménye, „Pandóra szelencéje” kapcsán híres
 Pandóra, Deukalión és Pürrha leánya, a szelencéjéről híres Pandóra unokája
 Pandóra, Gaia leánya, Erekhteusz testvére
Földrajz
 Pandora, település Washington államban
Művészet
 Pandora, svéd énekes
 Pandora, a koreai Kara együttes albuma
 Pandora, Chapeau Claque dala 
 Pandora, a japán SiM együttes albuma
 Pandora, a Smallville című televíziós sorozat egyik epizódja
egyéb
 Pandora, a Szaturnusz negyedik holdja
 Pandora, irodalmi folyóirat
 Pandora, James Cameron Avatar című filmjének kitalált helyszíne (bolygója)
 Pandora, játékkonzol